Semau kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Pulau Semau, ö, Nusa Tenggara Timur, 
 Kecamatan Semau, distrikt, Nusa Tenggara Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar